Argus poate fi:

 Argus, un titan din mitologia greacă
 , cel care a construit nava Argo pentru argonauții plecați în căutarea Lânii de Aur
 Argus Constanța, companie producătoare de ulei vegetal din România